Oliván puede hacer referencia a dos poblaciones españolas:

 Oliván (La Rioja), localidad española.
 Oliván (Huesca), localidad española.
 María Julia Oliván (1974-), periodista argentina.
 Julio López Oliván (Zaragoza, 24 de mayo de 1891, Madrid, 22 de diciembre de 1964) fue un diplomático español.
 Bryan González Oliván (2003-), futbolista mexicano.